Universiade 1981 steht für:
 Sommer-Universiade 1981
 Winter-Universiade 1981